В парному розряді жіночого тенісного турніру Washington Star International 1971, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Том Оккер і Марті Ріссен виграли титул, у фіналі перемігши пару Боб Кармайкл і Рей Раффелз 7-6, 6-2.

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Washington Star International